

Geografia
 Ghiacciaio Tofani, in inglese Tofani Glacier – ghiacciaio nella Terra di Graham, in Antartide

Persone
 Giovanni Tofani (1875-1947) – ingegnere e politico italiano
 Marcello Tofani, detto Tantana (1923-1986) – partigiano antifascista e criminale italiano
 Oreste Tofani (1946-2017) – politico italiano
 Paolo Tofani, conosciuto anche con lo pseudonimo di Danny (1944) – chitarrista e compositore italiano
 Renato Tofani (1914–...) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore